Suárez Inclán puede referirse a:

 Estanislao Suárez Inclán (1822-1890), político español, diputado por Oviedo y por Avilés y  ministro de Ultramar.
 Julián Suárez Inclán (1849-1909), militar español, que luchó contra los cubanos en la guerra de independencia cubana.
 Félix Suárez Inclán (1854-1939), político español, ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y ministro de Hacienda.
 Pío Suárez Inclán, militar y político español de ideología liberal, jefe del Sindicato Nacional de Combustible, miembro del Congreso de los Diputados de España por el distrito de Baza.
 Heliodoro Suárez Inclán (1871-?), político español, diputado por el distrito de Guadix.
 Enrique Suárez Inclán, estudiante de ingeniería español, miembro del SEU (Sindicato Español Universitario) durante la Segunda República Española.